

Geografia 
 Anais – comune francese nel dipartimento della Charente
 Anais – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima

Onomastica 
 Anaïs – nome proprio di persona femminile

Persone 
 Anaís – attrice messicana
 Anaís – cantante dominicana
 Anaïs – cantante francese (n. 1965)
 Anaïs – cantante francese (n. 1976)